Головинское — упразднённая деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Сидоровского муниципального образования, с точки зрения административно-территориального деления — в Сидоровский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра Грязовца — 62 км, до центра муниципального образования Сидорово — 14 км. Ближайшие населённые пункты — Савино, Власово, Новгородово.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

В июле 2020 года упразднена.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Упразднённые населённые пункты Грязовецкого района